Dosenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Dosenheimer (1868–1959), deutsche Germanistin und Frauenrechtlerin
 Emil Dosenheimer (1870–1936), deutscher Jurist